У́лица 324-й стрелко́вой диви́зии — одна из улиц Калининского района города Чебоксары Чувашской Республики.

Пересекает Новоюжный микрорайон с севера на юг. Соединяет улицу Ленинского Комсомола с проспектом Тракторостроителей, далее спускается в долину реки Кукшум вливаясь в строящуюся улицу Святослава Фёдорова.

Происхождение названия 
Названа в мае 1975 года в честь 324-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой дивизии, сформированной в Чебоксарах 23 октября 1941 года, участвовавшей в Великой Отечественной войне, прошедшей боевой путь от города Михайлов Рязанской области до побережья залива Фришесс-Хафф, проявившей себя при форсировании Днепра и штурме Кёнигсберга.

Здания и сооружения 
 № 3/42 — Магазин «Звёздный».
 № 10 — Средняя школа № 40.
 № 19а — Хлебозавод.
 № 20 — Городская баня № 2.
 № 22 — ТЦ «Шупашкар». 

Также на пересечении улицы с проспектом Тракторостроителей расположены:
 Памятник истории и культуры — церковь Новомучеников и Исповедников Российских.
 Чебоксарский филиал ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н.Фёдорова.

Транспорт 
 Автобус № 20.
 По смежным улицам организовано автобусное и троллейбусное движение.

Смежные улицы 
 Улица Ленинского Комсомола.
 Улица Шумилова.
 Улица Кадыкова.
 Проспект Тракторостроителей.
 Улица Святослава Фёдорова.

Ссылки 
 Фото домов по улице 324-й стрелковой дивизии

Примечания 

1